Rzeki w USA:
 Rock River – rzeka w stanach Wisconsin i Illinois
Miejscowości w USA:
 Rock River – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Albany
Gminy w USA:
 Rock River (ang. Rock River Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Alger